Лоран Годе (, , Париж, Франція) — французький письменник та драматург. Переможець Гонкурівської премії 2004 року за роман Le soleil des Scorta.

Біографія 
Народився Лоран Годе 6 липня 1972 року у Парижі. Закінчив магістратуру та аспірантуру в університеті Париж III.
У 2002 році завдяки другому роману "La Mort du roi Tsongor" став лауреатом  Гонкурівської премії ліцеїстів. У 2004 році за бестселер  "Le Soleil des Scorta" отримав Гонкурівську премію.

Творчість

Романи 
Cris: roman, Actes Sud, 2001, 
Battle of will, Translators David Greig, Oberon, 2002, 
La mort du roi Tsongor: roman, Actes sud, 2002, ; Actes Sud, 2005, 
Death of an ancient king, Harper Perennial, 2002, 
The death of King Tsongor, Toby Press, 2003, 
Death of an Ancient King, Translator Adriana Hunter, MacAdam/Cage, 2007, 
Le soleil des Scorta: roman, Actes sud, 2004, 
The Scortas' sun, Hesperus, 2006, 
Le Tigre bleu de l'Euphrate, Actes Sud, 2002, 
Eldorado, Actes Sud, 2006, 
Eldorado, Translator Adriana Hunter, MacAdam Cage, 2008, 
La porte des enfers: roman, Actes Sud, 2008, 
Sodome, ma douce, Actes Sud, 2009, 
Dans la nuit Mozambique et autres récits, Actes Sud, 2007,

Поезія 
De sang et de lumière, Actes Sud, 2017
Nous, l'Europe banquet des peuples, Actes Sud, 2019

Дитяча література 
 La Tribu de Malgoumi, illustré par Frédéric Stehr, Actes Sud Junior, 2008

П'єси 
Combats de possédés, Actes Sud, 1999
Onysos le furieux, Actes Sud, 2000
Pluie de cendres, Actes Sud, 2001
Cendres sur les mains, Actes Sud, 2002
Le Tigre bleu de l'Euphrate, Actes Sud, 2002
Salina, Actes Sud, 2003
Médée Kali, Actes Sud, 2003
Les Sacrifiées, Actes Sud, 2004
Sofia Douleur, Actes Sud, 2008
Sodome, ma douce, Actes Sud, 2009
Mille orphelins suivi de Les Enfants Fleuve, Actes Sud, 2011
Caillasses, Actes Sud, 2012
Daral Shaga suivi de Maudits les Innocents, livrets d’opéra, Actes Sud, 2014
Danse, Morob, Actes Sud, 2016
Et les colosses tomberont, Actes Sud 2018

Нагороди та премії 
2001 р. –  Prix Atout Lire de la ville de Cherbourg за (Cris);
2002 р. – Гонкурівська премія ліцеїстів (за La Mort du roi Tsongor); 
2003 р. -  Prix des Libraires (за La Mort du roi Tsongor); 
2004 р. –  Гонкурівська премія (за Le Soleil des Scorta);
2004 р. –  Prix Jean Giono (за Le Soleil des Scorta);
2004 р. –  Prix du Roman populiste (за Le Soleil des Scorta); 
2005 р. –  Prix du meilleur livre adaptable au Forum international de littérature et cinéma de Monaco (за Le Soleil des Scorta);
2009 р. –  Prix du magazine GAEL (за La Porte des Enfers); 
2010 р. – Prix Euregio (за Eldorado); 
2012 р. – Prix « Lire dans le noir » (за La Mort du roi Tsongor);
2017 р. – офіцер Ордену мистецтв і літератури Франції

Див. також 
Гонкурівська премія

Примітки

Посилання 
Офіційний вебсайт письменника 
"Rencontre avec Laurent Gaudé" , parutions, Thomas Regnier
Laurent Gaude – “Le Soleil des Scorta" in Georgian blog 
"The House of Scorta" , mostly fiction, Jana L. Perskie, March 22, 2006

Лауреати Гонкурівської премії
Французькі письменники
Письменники XXI століття